Rekuperation bzw. rekuperieren (von lateinisch recuperare ‚wiedererlangen‘) steht für:

 Rekuperation (Technik), technische Verfahren der Energierückführung
 die Rückgewinnung von Territorien aufgrund verbriefter Rechte, siehe Restauration (Geschichte)
 in der Suchttherapie die Wiedergewinnung des Zugangs zu selbstbestimmtem Handeln, siehe Drogenberatung #Rehabilitation und Rekuperation

Siehe auch:
 Wiedergewinnung